De Afrekening (radioprogramma), een radioprogramma van de Vlaamse zender Studio Brussel;
 De afrekening (strip), een Belgische stripreeks;
 De Afrekening (boek): een in 2018 verschenen boek van de Amerikaanse auteur John Grisham; 
 De afrekening (film), een Nederlandse televisiefilm uit 2002.